Nemesfém (gazdaság): értéktároló, kincsképző funkcióval bíró értékes fém
 Nemesfém (kémia): olyan fém, amely ellenáll a korróziónak, a nedves levegő oxidáló hatásának